«Мошенники» () — художественный фильм австралийского режиссёра Стефана Эллиотта, снятый по собственному сценарию в 1993 году. В переводе Алексея Михалёва называется «Каверзы». Обладатель главного приза Брюссельского международного фестиваля фильмов в жанре фэнтези, научной фантастики и триллеров 1994 года.

Сюжет 
Джонатан Уитс решил получить страховую премию, организовав инсценировку ограбления собственного дома. В свои планы он не стал посвящать жену и та, вернувшись домой раньше обычного, застала «грабителя», роль которого исполнял лучший друг Джонатана. Перепуганная женщина выпустила в злоумышленника арбалетную стрелу и убила вломившегося незнакомца.

Суд счёл её действия не выходящими из рамок необходимой обороны и не стал выдвигать обвинение. Спрятанное заранее фамильное серебро было заявлено пропавшим в тот же день. Полиция приступила к расследованию этого дела, имея основания предполагать, что в этот день орудовал ещё и настоящий грабитель, которым и были украдены семейные ценности.

Жизнь Уитсов становится настоящим кошмаром после того, как им нанёс визит служащий страховой компании Роланд Коппинг, экстравагантный господин средних лет. Он мгновенно распознал аферу в действиях Джонатана и предлагает свой вариант возникшей проблемы: деньги полученные по страховому полису, должны в обмен на молчание полностью перейти к нему.

Но, получив желаемое, Коппинг не успокоился. Своим ежедневным вымогательством он доводит изнемогающих жертв до необходимости защищаться. Семья Уитсов вынуждена принять условия некой фантасмагорической игры, которую навязал им любящий каверзы страховой служащий.

В ролях 
 Фил Коллинз — Роланд Коппинг
 Хьюго Уивинг — Джонатан Уитс
 Джозефин Бирнс — Бэт Уитс
 Питер Мокри — Майкл
 Хелен О'Коннор — Маргарет
 Коллин Клиффорд — Уотерсон
 Винсент Болл — судья
 Николас Хэммонд — детектив
 Иэн Кокбёрн — Мэтью

Награды и номинации 
 1993 — Премия Австралийского института кино
 Номинация За лучшую работу костюмера (Фиона Спенс)
 1993 — Каннский кинофестиваль
 Номинация на «Золотую пальмовую ветвь» (Стефан Эллиотт)
 1993 — Международный кинофестиваль в Каталонии
 Номинация на Лучший фильм (Стефан Эллиотт)
 1994 — Брюссельский кинофестиваль
 «Золотой ворон» (Стефан Эллиотт)

Ссылки 
 
 
 
 
 

Кинокомедии Австралии
Кинокомедии 1993 года
Фильмы Стефана Эллиотта
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы на английском языке
Фильмы Австралии 1993 года